Kassandra () steht für:
 eine Figur in der griechischen Mythologie, siehe Kassandra (Mythologie)
 das Hauptwerk des griechischen Dramatikers und Philosophen Lykophron aus Chalkis, siehe Alexandra (Lykophron)
 einen weiblichen Vornamen, siehe Kassandra (Vorname)
 eine Ballade von Friedrich Schiller
 ein Gedicht von Thomas Brasch
 ein Theaterstück von Paul Ernst
 eine Erzählung von Christa Wolf, siehe Kassandra (Christa Wolf)
 die Lehrerin von Biene Maja
 den Namen des Asteroiden Nummer 114, siehe (114) Kassandra
 einen Risikotyp namens Kassandra, siehe Risikotyp
 eine Literaturzeitschrift, siehe Kassandra (Zeitschrift)

Geographie:
 eine Gemeinde (Dimos) in Nordgriechenland (Verwaltungsregion Zentralmakedonien, Präfektur Chalkidiki), siehe Kassandra (Gemeinde)
 eine Halbinsel der Halbinsel Chalkidiki in Nordgriechenland, siehe Kassandra (Halbinsel)

Personen:
 ein Pseudonym von Erwin Heinrich Bauer (1857–1901)
 einen antiken attischen Vasenmaler, siehe Kassandra-Maler (Attika)
 einen antiken apulischen Vasenmaler, siehe Kassandra-Maler (Apulien)
 eine Gruppe antiker kampanischer Vasenmaler, siehe Kassandra-Gruppe

Siehe auch:

 Cassandra
 Kassandria, griechische Ortschaft auf der Halbinsel Kassandra und Verwaltungssitz der Gemeinde Kassandra